Cápac ist der Name folgender Personen:

 Cápac Yupanqui, Herrscher der Inkas
 Cápac Yupanqui (Heerführer), Heerführer der Inkas
 Huayna Cápac (um 1476–1527), König der Inka

 Mayta Cápac, Herrscher der Inkas

Capac bezeichnet außerdem den Ort

 Capac (Michigan), Ort im Mussey Township, St. Clair County im US-Bundesstaat Michigan